Ачайваям — річка в Росії, на Камчатці.
 Ачайваям — село в Камчатському краї, Росія.